Sérgio Sette Câmara Filho (* 23. Mai 1998) ist ein brasilianischer Automobilrennfahrer. Von 2017 bis 2019 startete er in der FIA-Formel-2-Meisterschaft; sein bestes Resultat war ein vierter Platz in der Gesamtwertung (2019). Seit 2020 fährt Sette Câmara in der Formel E.

Karriere

Anfänge im Motorsport (2006–2016) 

Sette Câmara begann seine Motorsportkarriere 2006 im Kartsport, in dem er bis 2014 aktiv blieb. Unter anderem wurde er 2013 Zweiter der brasilianischen Kartmeisterschaft. 2013 trat er auch für das ART-Werksteam in der CIK-FIA-Weltmeisterschaft an. 2014 wechselte er zu Morsicani Racing auf Tony Kart.

2014 stieg Sette Câmara zudem in den Formelsport ein und bestritt einige Rennen. Für Cesário F3 ging er in der brasilianischen Formel-3-Meisterschaft an den Start und erreichte mit drei Podest-Platzierungen den siebten Platz in der Fahrerwertung. Darüber hinaus nahm er 2014 für EuroInternational an einer Veranstaltung der europäischen Formel-3-Meisterschaft teil. Anfang 2015 trat Sette Câmara bei zwei Veranstaltungen der Toyota Racing Series für Giles Motorsport an. Dabei war ein fünfter Platz sein bestes Ergebnis. Anschließend ging Sette Câmara 2015 für Motopark in der europäischen Formel-3-Meisterschaft an den Start. Er wurde zweimal Dritter und beendete die Saison auf dem 14. Gesamtrang. 2016 trat Sette Câmara erneut für Motopark in der europäischen Formel-3-Meisterschaft an. Darüber hinaus wurde er ins Förderprogramm von Red Bull aufgenommen. Mit einem zweiten Platz als bestem Ergebnis verbesserte er sich auf den elften Platz in der Fahrerwertung. Darüber hinaus wurde er Dritter beim Macau Grand Prix. Red Bull stellte Sette Câmaras Förderung zum Ende des Jahres ein.

Formel 2 (2017–2019) 

2017 wechselte Sette Câmara zu MP Motorsport in die FIA-Formel-2-Meisterschaft. Er gewann ein Rennen und stand als Zweiter ein weiteres Mal auf dem Siegerpodest. In der Fahrerwertung belegte er am Saisonende den 12. Platz. 2018 wechselte er innerhalb der Formel 2 zu Carlin. Er beendete die Saison auf dem sechsten Platz.

Im November 2018 gab McLaren bekannt, dass Sérgio Sette Câmara als Testfahrer Lando Norris nachfolgt. Dieser wird zum Einsatzfahrer an der Seite von Carlos Sainz junior befördert. Zur Saison 2019 wechselte der brasilianische Fahrer innerhalb der Formel 2 zu DAMS. Im Saisonverlauf gewann er das Sprintrennen in Österreich, sowie das Hauptrennen in Abu Dhabi und verbesserte sich somit auf den vierten Gesamtrang.

Super Formula, Formel-1-Testfahrer und Formel E (seit 2020) 
2020 wurde Sette Câmara als Testfahrer von Scuderia AlphaTauri unter Vertrag genommen. In derselben Funktion war er auch bei Red Bull Racing geführt.  Parallel dazu ging er in der japanischen Super Formula an den Start. Außerdem, so wurde am 23. Juli 2020 bekannt, wird Sette Câmara für das Team Dragon an den letzten sechs Rennen der Formel-E-Saison 2019/20 teilnehmen. In seinen sechs Formel-E-Einsätzen blieb er allerdings punktlos und so wurde er 27. in der Fahrerwertung.

Aufgrund der in Japan geltenden Reisebeschränkungen infolge der Corona-Virus-Pandemie verpasste er die ersten beiden Saisonläufe und konnte erst zum dritten Rennen in die Super Formula einsteigen. Beim dritten Lauf der Serie in Sugo erzielte er die Pole-Position, beendete das Rennen aber nicht. Es sollte das einzige Rennen bleiben, an dem er in der Super Formula teilnahm. In der Gesamtwertung belegte den 20. Platz.

Dragon Penske Autosport bestätigte Sette Câmara für die Saison 2020/21 als Stammfahrer. Beim zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien erzielte er mit einem vierten Platz seine ersten Punkte in der Formel E.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Meisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Sérgio Sette Câmara (englisch, portugiesisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Brasilien)
Brasilianer
Geboren 1998
Mann